

Patronyme 

 Alan Dean Foster (1946-), écrivain américain ;
 Albion Roudolph Foster (1875-1945), agriculteur et homme politique canadien ;
 Alex Foster (1953-), saxophoniste de jazz américain ;
 Ann Foster (v. 1617-1692), veuve accusée de sorcellerie ;
 Arian Foster (1986-), joueur américain de football américain ;
 Arlene Foster (1970-), femme d'État nord-irlandaise ;
 Audrey Hylton-Foster (1908-2002), femme politique britannique ;
 Barry Foster (1927-2002), acteur anglais ;
 
 Brendan Foster (1948-), athlète britannique ;
 Brigitte Foster (1974-), athlète jamaïcaine ;
 
 Dave Foster (19?-), batteur américain ;
 
 
 DeShaun Foster (1980-), joueur américain de football américain ;
 Diane Foster (1928-1999), athlète canadienne ;
 Dianne Foster (1928-2019), actrice canadienne ;
 Bren Foster (1976-), acteur britannique ;
 Dwight Foster (1957-), canadien de hockey sur glace ;
 Eugie Foster (1971-2014), écrivain américain de fantasy ;
 Florence Foster Jenkins (1868-1944), une soprano américaine ;
 
George Green Foster (1860-1931), avocat, homme d'affaires et politicien anglo-québécois ;
 Greg Foster (1958-2023), athlète américain ;
 Harold Foster (1892-1982), auteur américain de bande dessinée ;
 Helen Foster (1906-1982), actrice américaine ;
 Jacqueline Foster (1947-), femme politique britannique ;
 Jeff Foster (1977-), joueur américain de basket-ball ;
 Joana Foster (1946-2016), militante et avocate britannique ghanéenne ;
 Jodie Foster (1962-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Josephine Foster (1974-), chanteuse folk américaine ;
 Julia Foster (1943-), actrice anglaise ;
 Kayla Foster (19?-), actrice américaine de théâtre et de séries télévisées ;
 
 Kobe Hernandez-Foster (2002-), joueur américain de soccer ;
 Lawrence Foster (1941-), chef d'orchestre américain ;
 Lewis R. Foster (1898-1974), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Lydia Mary Foster (1867-1943), écrivaine et enseignante irlandaise ;
 M. A. Foster (1939-2020), écrivain américain de science-fiction;
 Margot Foster (1958-), rameuse australienne ;
 Marie Foster (1917-2003), militante pour le mouvement des droits civiques des noirs américains aux États-Unis;
 
 Muriel Foster (1877-1937),  contralto anglaise ;
 Murphy J. Foster, Jr. (1930-2020), gouverneur de la Louisiane ;
 Nick Foster (1992-), pilote automobile australien ;
 
 Peter Foster (1960-), kayakiste australien ;
 Phoebe Foster (1896-1975), actrice américaine ;
 Pop Foster (1892-1969), contrebassiste américain de jazz ;
 
 
 Robin Foster (19?-), guitariste et compositeur anglais ;
 Ronald M. Foster (1896-1998), mathématicien américain
 Shan Foster (1986-), joueur américain de basket-ball ;
 , actrice américaine ;
 Stephen Foster (1826-1864), compositeur américain de musique populaire ;
 Scott Michael Foster (1985-), acteur américain ;
 Sophia Foster-Dimino (1988-), bédéiste américaine ;
 Steve Foster (1957-), footballeur anglais ;
 Susanna Foster (1924-2009), actrice et chanteuse américaine ;
 Vince Foster (1945-1993), avocat et homme politique américain ;
 Walter Edward Foster (1873-1947), homme politique canadien ;

Toponyme

Forster, un village d'Australie, dans l'État de Victoria.

Foster, un village de Lac-Brome, au Québec.

Comté de Foster, dans l'État américain du Dakota du Nord ;
 Foster, une localité non incorporée de l'Indiana ;
 Foster, un village du comté de Bates, dans le Missouri ;
 Foster, ville  située en Oklahoma ;
 Foster, une ville de l'État de Rhode Island ;
 Foster, une station du métro de Chicago.

Titres 

 Foster, un téléfilm britannique ;
 Foster, une série diffusée sur Cartoon Network créé par Craig Mac Cracken : Foster, la maison des amis imaginaires ;  
 , une nouvelle de Claire Keegan parue en 2010.

Autres 
 Foster's, une bière australienne
 Foster + Partners, un cabinet d'architecture

Patronyme anglais